L'ordre de la Liberté désigne différents ordres honorifiques nationaux, parmi lesquels:
 l'ordre de la Liberté (Portugal) ;
 l'ordre de la Liberté (Ukraine) ;
 l'ordre de la Liberté (Slovénie) ;
 l'ordre de la Liberté (Albanie).

Voir aussi 
 Croix de la Liberté (Estonie)
 Ordre de la Croix de la Liberté (Finlande)
 Liberté